Ю́рий Фёдоров:
 Фёдоров, Юрий Андреевич (1929—2014) — советский и российский биохимик.
 Фёдоров, Юрий Васильевич (род. 1958) — советский хоккеист.
 Фёдоров, Юрий Викторович (род. 1972) — член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Удмуртской Республики.
 Фёдоров, Юрий Евгеньевич (род. 1946) — советский и российский учёный-физик, политолог.
 
 Фёдоров, Юрий Михайлович (1900—1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Фёдоров, Юрий Михайлович (1937—2012) — советский и российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Фёдоров, Юрий Николаевич (1930—1976) — советский художник-график, иллюстратор, карикатурист.
 Фёдоров, Юрий Николаевич (род. 1942) — советский и российский учёный в области ветеринарной иммунологии и биотехнологии.
 Фёдоров, Юрий Павлович (1937—2012) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике. Примечания